Verviers, ville belge de la province de Liège ;
 Vervier, lieu-dit de la commune française de Chassigny-sous-Dun, en Saône-et-Loire.

Voir aussi 
 Vervins, commune française de l'Aisne ;
 Le Ververin, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Références